Balandin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Balandin (* 1953), sowjetischer Kosmonaut
 Alexei Alexandrowitsch Balandin (1898–1967), sowjetischer Chemiker
 Dmitri Balandin (* 1995), kasachischer Schwimmer
 Iwan Alexandrowitsch Balandin (* 1988), ukrainisch-russischer Ruderer
 Michail Jurjewitsch Balandin (1980–2011), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Alexandrowitsch Balandin (* 1982), russischer Biathlet
 Wladislaw Fjodorowitsch Balandin (1928–1997), sowjetisch-russischer Theater- und Film-Schauspieler sowie Synchronsprecher

Balandin bezeichnet:

 Balandin (Mondkrater), ein Mondkrater